Chase This Light Tour 2008 — концертный альбом Jimmy Eat World, выпущенный в 2008 году.

Об альбоме 
Chase This Light Tour 2008 состоит из концертов Jimmy Eat World, записанных во время тура по Великобритании в начале 2008 года. Существует три различные версии альбома: в Брикстонской Академии, в Бирмингемской Академии и в Манчестерской Академии. Всего, было издано 1000 экземпляров в формате CD.

Список композиций

Брикстонская Академия — 18/02/08

Бирмингемская Академия — 19/02/08

Манчестерская Академия — 20/02/08

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Концертные альбомы 2008 года
Альбомы Jimmy Eat World
Альбомы Interscope Records